Poti peut signifier :

Toponymie
 Poti, une ville en Géorgie.

Patronymie
 Tom Poti (1977- ), joueur américain professionnel de hockey sur glace.